Øm har flere betydninger:
 Øm – landsby sydvest for Roskilde
 Øm Kloster – ældre dansk kloster
 Øm Kloster museum – en del af Skanderborg museum
 Øm Klosters Krønike – en beretning fra middelalderen